Egglfing ist der Ortsname von

 Egglfing am Inn, Ortsteil der Gemeinde Bad Füssing, Landkreis Passau, Bayern
 Egglfing (Köfering), Ortsteil der Gemeinde Köfering, Landkreis Regensburg, Bayern